Hatten (Bas-Rhin)
 Hatten (Németország)